|-
| (34501) 2000 SC155||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34502) 2000 SE157||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34503) 2000 SJ157||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34504) 2000 SJ158||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34505) 2000 SR160||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34506) 2000 SO172||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34507) 2000 SE174||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34508) 2000 SU174||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34509) 2000 SH175||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34510) 2000 SJ175||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34511) 2000 SK175||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34512) 2000 SE178||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34513) 2000 SQ178||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34514) 2000 SQ180||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34515) 2000 SD182||||20 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34516) 2000 SF182||||20 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34517) 2000 SC185||||20 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (34518) 2000 SD185||||20 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (34519) 2000 SJ186||||21 вересня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (34520) 2000 SC187||||21 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (34521) 2000 SA191||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34522) 2000 SH192||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34523) 2000 SU194||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34524) 2000 SZ195||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34525) 2000 SQ205||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34526) 2000 SY205||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34527) 2000 SQ208||||25 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34528) 2000 SW211||||25 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34529) 2000 SD212||||25 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34530) 2000 ST212||||25 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34531) 2000 SY212||||25 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34532) 2000 SO213||||25 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34533) 2000 SS213||||25 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34534) 2000 SL216||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34535) 2000 SR220||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34536) 2000 SJ221||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34537) 2000 SW221||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34538) 2000 SA222||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34539) 2000 SL223||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34540) 2000 SW225||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34541) 2000 SB228||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34542) 2000 SC228||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 34543 Девідбріґґс (Davidbriggs)||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34544) 2000 SP233||||21 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34545) 2000 SB234||||21 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34546) 2000 SG234||||21 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34547) 2000 SH234||||21 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34548) 2000 SY237||||25 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34549) 2000 SA238||||25 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34550) 2000 SU238||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34551) 2000 SJ242||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34552) 2000 SV242||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34553) 2000 SV246||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34554) 2000 ST251||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34555) 2000 SE262||||25 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34556) 2000 SX265||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34557) 2000 SE270||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34558) 2000 SM270||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34559) 2000 SN272||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34560) 2000 SF280||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34561) 2000 SQ285||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34562) 2000 SW287||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34563) 2000 SS290||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34564) 2000 SN292||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34565) 2000 SY292||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34566) 2000 SE294||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34567) 2000 SR297||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34568) 2000 SP305||||30 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34569) 2000 ST306||||30 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34570) 2000 SZ307||||30 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34571) 2000 SA308||||30 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34572) 2000 SY310||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34573) 2000 SG316||||30 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34574) 2000 SW319||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34575) 2000 SH327||||29 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (34576) 2000 SA329||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34577) 2000 SP336||||26 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (34578) 2000 SL338||||25 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (34579) 2000 SR339||||25 вересня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (34580) 2000 SA343||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34581) 2000 SC348||||20 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34582) 2000 SH348||||20 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34583) 2000 SN351||||29 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (34584) 2000 SX351||||29 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (34585) 2000 SJ352||||30 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (34586) 2000 SK352||||30 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (34587) 2000 SA357||||28 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (34588) 2000 TL||2000 TL||2 жовтня 2000||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (34589) 2000 TO2||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34590) 2000 TS2||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34591) 2000 TB15||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34592) 2000 TM17||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34593) 2000 TD19||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34594) 2000 TP24||||2 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34595) 2000 TR29||||4 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34596) 2000 TB34||||4 жовтня 2000||Обсерваторія Берґіш-Ґладбах||Вольф Бікель
|-
| (34597) 2000 TO36||||6 жовтня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (34598) 2000 TC38||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34599) 2000 TV39||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34600) 2000 TY39||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

34500